Igea är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Igea ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Igea är huvudsakligen kuperad. Igea ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Igea. Runt Igea är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arnedo,  km norr om Igea. Omgivningarna runt Igea är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i La Rioja, Spanien